Коефіцієнт екстинкції — показник швидкості затухання світлової хвилі в середовищі. 

Термін коефіцієнт екстинкції має різне значення в фізиці й хімії.

Фізика  
У фізиці коефіцієнтом екстинкції називають уявну частину комплексного показника заломлення й зазвичай позначають літерою κ. Коефіцієнт екстинкції можна визначити за формулою 
 , 

де  — комплексна діелектрична проникність, n — дійсний показник заломлення, i — уявна одиниця.

Хімія

У хімії коефіцієнт екстинкції визначається як характеристика поглинання світла залежно від концентрації певної речовини у розчині. Він позначається зазвичай літерою . 

Оптична густина  розчину може бути вираженою формулою 
, 

де   — концентрація і-ї речовини в розчині, L — товщина середовища, через яке проходить світло. Тоді  — коефіцієнт екстинкції даної речовини. 

Розрізняють молярний коефіцієнт екстинкції і масовий коефіцієнт екстинкції залежно від того, як розраховується концентрація: у молях чи на одиницю густини речовини.

Взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною